Títols:
 Doctor, sinònim col·loquial de metge
 Doctor de l'Església, sant que ha estat proclamat per un Papa o un concili ecumènic com a mestres eminents de la fe
 Doctor (títol), màxim grau acadèmic
 Doctor honoris causa, títol honorífic que concedeix una universitat
 Obres:
 El doctor Paul Gachet, pintura a l'oli realitzada per Van Gogh
 Doctor Who, sèrie de televisió de ciència-ficció britànica produïda per la BBC
 Doctor Givago (pel·lícula), pel·lícula estatunidenca dirigida per David Lean
 Personatges de ficció:
 Doctor Givago, novel·la del segle XX escrita per l'escriptor rus Borís Leonídovitx Pasternak
 Doctor (Doctor Who), personatge principal de la sèrie de televisió de ciència-ficció de la BBC Doctor Who
 Doctor (Star Trek), personatge fictici de la sèrie Star Trek: Voyager
 Doctor Brief, pare de la Bulma en el món fictici de Bola de Drac
 Doctor Rosenberg, personatge fictici de la saga Half Life